Севше (комуна) — адміністративна комуна в Швеції.
 Севше — місто у Швеції, у лені Єнчепінг.